If I Were King est une phrase anglaise signifiant « Si j'étais roi » et peut faire référence à :
 If I Were King, un film de J. Gordon Edwards de 1920
 Le Roi des gueux (If I Were King), un film de Frank Lloyd de 1938
 la pièce et le roman de même titre, à l'origine de ces deux films, écrits par Justin Huntly McCarthy